Ма́ргарет «Мег» Уи́тмен (, род. 4 августа 1956, Колд-Спринг-Харбор, штат Нью-Йорк, США) — американский предприниматель и политический активист. Кандидат в губернаторы Калифорнии от Республиканской партии на выборах 2010 года. Была президентом и гендиректором компании eBay (1998—2008), затем корпорации Hewlett-Packard (2011—2015), с конца 2015 года руководит компанией Hewlett Packard Enterprise.

В 2016 году в рейтинге журнала «Forbes» Мег Уитмен стала 9-й в списке 100 самых влиятельных женщин мира.

Биография 
Родилась 4 августа 1956 года в Нью-Йорке. В 1977 году получила степень бакалавра по экономике в Принстонском университете, в 1979 году — степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. Работала на управленческих должностях в компаниях Procter & Gamble, Bain & Company, The Walt Disney Company, руководила компанией  (крупной компанией по торговле цветами).

С 1998 по 2008 год Уитман была генеральным директором и президентом компании eBay и входила в состав её совета директоров. В сентябре 2011 года назначена генеральным директором корпорации Hewlett-Packard.

По состоянию на 2010 год занимала четвёртое место в списке самых богатых женщин Калифорнии с личным состоянием $1,3 млрд.

С конца 2015 года возглавила руководство компании Hewlett Packard Enterprise.

В апреле 2017 года вошла в совет директоров вновь сформированной корпорации DXC Technology, которая появилась в результате объединения активов подразделения HPE Enterprise Services и корпорации .

В ноябре 2017 года Мег Уитмен объявила о намерении сложить полномочия гендиректора Hewlett Packard Enterprise с 1 февраля 2018 года, при этом она сохранит членство в совете директоров компании.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Hewlett Packard Enterprise.

Менеджеры США
Члены Республиканской партии США от Калифорнии
Миллиардеры США
Сотрудники Hewlett-Packard
Выпускники Средней школы Колд-Спринг-Харбор